Владимир Павлович Михалёв (род. 1 января 1949, Учарал) — выборный муниципальный служащий. Глава администрации города Комсомольск-на-Амуре (1991—2014).

Биография 
Владимир Петрович Михалёв родился 1 января 1949 года в селе Учарал Алакульского района Талды-Курганской области Казахской ССР.

В 1971 году с отличием окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «инженер-механик, металлург». С того же года работал на Талды-Курганском заводе свинцовых аккумуляторов инженером, затем начальником отдела. Уже к 26 годам стал главным инженером завода.

С декабря 1981 г. по июль 1987 г. В. П. Михалёв работал директором Комсомольского-на-Амуре электротехнического завода. В июле 1987 года он был избран первым заместителем председателя Комсомольского горисполкома — председателем плановой комиссии. В декабре 1991 года был назначен главой администрации Комсомольска-на-Амуре. В декабре 1996 г. был избран главой города на прямых выборах, в 2000, 2004 и 2009 году вновь избирался главой города. В 2006 году вступил в партию «Единая Россия». С 2006 по 2014 годы являлся председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

В 2014 году ушёл в отставку с поста главы Комсомольска-на-Амуре, после чего стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края VI созыва от Комсомольского одномандатного округа. Член постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Кандидат экономических наук. Женат, имеет сына. Увлекается охотой, рыбалкой, баскетболом.

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 год)
 орден Почета (1998 год)
 юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (2004 год)
 медаль «За трудовую доблесть» (1981 год)
 медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1988 год)
 медаль «200 лет МВД России» (2002 год)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2001 год)
 Почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре — за особые заслуги перед городом в хозяйственном и социально-культурном строительстве, в развитии местного самоуправления и в связи с 70-летием города Комсомольска-на-Амуре (2002).
 Всероссийская общественной премия «Российский национальный Олимп» в личной номинации «Мэр года 2002—2003», с вручением Диплома и Общественного Ордена «За Честь и Доблесть» (2003 год)
 медаль ЦС РОСТО «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин» (2004 год).

Примечания

Источники 
 Биография
 Профиль на Парламентском портале

Члены «Единой России»
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Главы администрации Комсомольска-на-Амуре
Депутаты Комсомольского-на-Амуре городского совета
Почётные граждане Комсомольска-на-Амуре
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Металлурги СССР